Эбрёй:

 Эбрёй — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 Эбрёй — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье.